Пилскалнская волость — административная территория в Латвии:
 Пилскалнская волость (Айзкраукльский край);
 Пилскалнская волость (Даугавпилсский край).